Moelfre (Anglesey)

Ynys Moelfre